(signifiant « avant-bras fort ») est un genre éteint de dinosaures sauropodes Mamenchisauridae, de la formation de Kalaza du Jurassique supérieur de Chine. Le type et la seule espèce est .

Histoire 
L'holotype IVPP-V11121-1, a été trouvé par une expédition sino-japonaise Chunichi Shinibun près de Qiketai à Shanshan, province de Xinjiang en 1993, avec l'holotype de Hudiesaurus, et est un membre antérieur partiellement complet composé d'un humérus, d'un cubitus, d'un radius, d'un carpe et d'une main partiellement complète qui a été initialement attribuée au Mamenchisauridae Hudiesaurus. En 2004, Paul Upchurch a rejeté cette identité en raison du manque de matériel de comparaison. Cependant, lors d'une réévaluation de ce dernier genre en 2021, le membre antérieur a été séparé de son hypodigme et nommé holotype d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce, Rhomaleopakhus turpanensis ; le nom spécifique fait référence au bassin de Turpan où le spécimen a été collecté.

Description 
Upchurch  notent que la robustesse du membre antérieur, qui a donné son nom au taxon, a évolué de manière convergente chez ce que l'on appelle les « Core Mamenchisaurus-like taxa » (CMTs), les Titanosauria et les Ceratopsidae. Ils pensent que cela correspond à une orientation plus fléchie de l'avant-bras, un rôle accru de l'avant-bras dans l'alimentation et un déplacement plus antérieur du centre de la masse. Il est possible que les Mamenchisauridae et les Titanosauria se soient spécialisés dans une stratégie d'alimentation qui impliquait une locomotion efficace entre des sources de nourriture faiblement localisées.

Classification 
Upchurch  ont utilisé l'analyse phylogénétique de Moore  (2020) [4] pour déterminer les relations de Rhomaleopakhus. Ils ont trouvé qu'il s'agissait d'un Mamenchisauridae frère de Chuanjiesaurus, dans un clade qui comprend également Analong. Leur cladogramme est présenté ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Chine